Краснозаво́дск — город в Московской области России. Входит в Сергиево-Посадский городской округ.

Население города —  чел. ().

География 
Расположен на реке Кунье (приток Дубны, бассейн Волги), в 15 км к северу от города Сергиева Посада, в 7 км к северо-западу от ближайшей станции Бужаниново и в 88 км к северо-востоку от Москвы.

Климат 
Преобладает умеренно континентальный климат. Зимы морозные и продолжительные. Лето тёплое и короткое.

Среднегодовое количество осадков — 730 мм.

История 
Изначально — рабочий посёлок при Троицком Снаряжательном Заводе (основан 15 июля 1915 года, сейчас — Краснозаводский химический завод). Первоначально не имел никакого названия, после 1917 года назывался Возрождение, Загорский (по близости к городу Загорску — так назывался Сергиев Посад), Краснозаводский. В 1940 году преобразован в город районного подчинения Краснозаводск.

До 2000 года в составе города Краснозаводска учитывался рабочий посёлок Новостройка, расположенный в 3 км к юго-западу от Краснозаводска; в 2000 году посёлок Новостройка был преобразован в самостоятельный город районного подчинения Пересвет. В результате данного административного преобразования учитываемое Росстатом население города Краснозаводска сократилось более чем вдвое. По данным Росстата в 1998 году в городе жило 29,3 тыс. человек, переписью населения 2002 года было учтено лишь 13,5 тыс. (-54 %).На 2020 год численность составляет 12 800 чел.

В 2006—2019 годах являлся центром городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района. Город Краснозаводск вместе с деревнями Семёнково, расположенной в километре от города, и Рогачёво, расположенной в 2,5 километрах от города на старом Ярославском шоссе, были объединены в муниципальное образование городское поселение Краснозаводск. Обе деревни сохранили статус отдельных населённых пунктов.

Население 

Примечание. В 2000 году из черты Краснозаводска выведен рабочий посёлок Новостройка и на его основе создан город Пересвет.

Промышленность 
Градообразующее предприятие — Краснозаводский химический завод (КХЗ), ведущий российский разработчик и производитель патронов для гладкоствольных ружей 12, 16, 20 и 410 калибров; также выпускает парковые и высотные фейерверки, пиротехнические игрушки, а также некоторые промышленные товары (термитные патроны и шашки, железнодорожные петарды и пр.). Патроны КХЗ по результатам испытаний на Льежской и Бирмингемской испытательных станциях получили сертификаты соответствия требованиям Постоянной международной комиссии Брюссельской Конвенции по испытаниям ручного огнестрельного оружия. Система контроля качества КХЗ сертифицирована по стандарту ISO 9000.

В городе также есть производство стройматериалов. Работает чаеразвесочная фабрика «Мал Ком», на которой размещено российское производство чая марок Riston и Teekanne. На месте заброшенного хлебозавода сделали завод, который производит соки под брендами «ArtshAni» и «DarVita».

Образование и культура 
В городе есть Краснозаводский колледж (ранее — химико-технологический техникум, химико-механический колледж), две средние школы (№ 1 и № 7), музыкальная школа, Дворец культуры «Радуга». Есть Центр детского творчества и 5 детских садов.
Неподалёку от города — село Богородское, центр народного промысла.

Достопримечательности 

 Памятник воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне;
 Аллея Славы;
 Церковь Иверской иконы Божией Матери;
 Городской историко-краеведческий музей.

Смерч 
Вечером 3 июня 2009 года в Краснозаводске сложилась чрезвычайная ситуация — по территории города прошёл смерч.

Смерч возник в результате прохождения холодного фронта 3 июня 2009 года около 22 часов 15 минут по московскому времени рядом с городом Краснозаводском.

В начале образовалось несколько воронок смерча, которые затем объединились в одну, мощность которой достигала категории F3 (по 5-балльной шкале Фудзиты). Согласно ESWD, длина следа воронки составляла 2,1 км, её средняя ширина — 125 м, её максимальная ширина — 240 м, направление движения — SSE-NNW (юго-юго-восток — северо-северо-запад).
Зарождение воронки смерча также наблюдалось и на территории Москвы, около 21 часа по московскому времени.

Последствия 
В городе был почти полностью разрушен местный рынок, c 40 жилых многоквартирных домов были сорваны крыши, повреждены и разрушены балконы, выбиты стекла. В некоторых домах развалились стены. Смерч поднимал в воздух автомобили и торговые палатки, были повалены и вырваны с корнем деревья. Ущерб был нанесен и электросетям. Разрушения вызвали замыкания и пожары, в результате которых выгорело 9 квартир.

62 человека было ранено, 14 было госпитализировано, из них трое — в реанимацию. Общий ущерб, нанесённый Краснозаводску, был оценён в 170 миллионов рублей.

Подобный смерч считается достаточно редким явлением для подмосковного региона. Удар смерча 3 июня пришёлся на время, когда на улицах было много молодёжи, а маршрут прохождения воронки пришёлся на наиболее оживлённые улицы 50 лет Октября (по конечной остановке маршрутных такси и одной из наиболее населённых улиц города) и Новая (один из оживлённых маршрутов прогулки молодёжи).

См. также 
 Смерч 16 (29) июня 1904 года
 Смерч 9 июня 1984 года

Примечания

Литература

Ссылки 

 Сайт администрации города Краснозаводск

Населённые пункты Сергиево-Посадского района
Переименованные населённые пункты России